Примера дивисьон 1952/1953 ()  — 10-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1952/1953
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1952 году
1953 год в Мексике